Australia Telescope Compact Array, een Australische radiotelescoop
 Atça, een stad in Turkije